Профутур (Profuturus) може да се отнася за:

 Профутур, византийски военачалник 377 г.
 Ренат Профутур Фригерид, римски историк 5 век.